|-
| (9001) Slettebak ||  || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9002) Gabrynowicz ||  || 23 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9003) Ральфмилликен (Ralphmilliken) ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (9004) Peekaydee ||  || 22 октября 1982 || Китт-Пик || G. Aldering
|-
| (9005) Сидорова (Sidorova) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9006) Войткевич (Voytkevych) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9007) Джеймс Бонд (James Bond) ||  || 5 октября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9008) Bohsternberk || 1984 BS || 27 января 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9009) Тирсо (Tirso) ||  || 23 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Цаппала
|-
| (9010) Кандело (Candelo) ||  || 27 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери, В. Дзаппала
|-
| (9011) Angelou || 1984 SU || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9012) Беннер (Benner) || 1984 UW || 16 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9013) Sansaturio ||  || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9014) Святорихтер (Svyatorichter) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9015) Coe || 1985 VK || 14 ноября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (9016) Генримур (Henrymoore) || 1986 AE || 10 января 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9017) Бабаджанян (Babadzhanyan) ||  || 2 октября 1986 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9018) Galache || 1987 JG || 5 мая 1987 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела М. Килмартин
|-
| (9019) Eucommia ||  || 28 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9020) Эвкрифия (Eucryphia) ||  || 19 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
| (9021) Фагус (Fagus) ||  || 14 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9022) Дрейк (Drake) ||  || 14 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9023) Мнесфей (Mnesthus) ||  || 10 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9024) Гуннарграпс (Gunnargraps) ||  || 5 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9025) Polanskey ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (9026) Denevi ||  || 16 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (9027) Graps ||  || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9028) Конрадбенес (Konradbenes) ||  || 26 января 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9029) 1989 GM || 1989 GM || 6 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 30 октября 1989 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 29 ноября 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9032) Танаками (Tanakami) ||  || 23 ноября 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9033) Каванэ (Kawane) || 1990 AD || 4 января 1990 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (9034) Олеюрия (Oleyuria) ||  || 26 августа 1990 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 20 октября 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (9038) Хеленстил (Helensteel) ||  || 12 ноября 1990 || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
|  ||  || 16 ноября 1990 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (9040) Flacourtia ||  || 18 января 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (9041) Таканэ (Takane) || 1991 CX || 9 февраля 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 11 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 12 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9044) Каору (Kaoru) || 1991 KA || 18 мая 1991 || Такане || С. Отомо, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 9 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9047) 1991 QF || 1991 QF || 30 августа 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 12 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 12 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9052) Уланд (Uhland) ||  || 30 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9053) Гамамелис (Hamamelis) ||  || 2 ноября 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9054) Гиппокастанум (Hippocastanum) || 1991 YO || 30 декабря 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (9055) Edvardsson ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9056) Пискунов (Piskunov) ||  || 1 марта 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 24 апреля 1992 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9058) 1992 JB || 1992 JB || 1 мая 1992 || Паломар || Джефф Алу, К. Дж. Лоуренс
|-
| (9059) Дюма (Dumas) || 1992 PJ || 8 августа 1992 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (9060) Тоёкава (Toyokawa) || 1992 RM || 4 сентября 1992 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (9062) Ohnishi ||  || 27 ноября 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9063) Васи (Washi) || 1992 YS || 17 декабря 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9064) Johndavies ||  || 21 января 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 25 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9067) Кацуно (Katsuno) || 1993 HR || 16 апреля 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9068) 1993 OD || 1993 OD || 16 июля 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9069) Hovland || 1993 OV || 16 июля 1993 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (9070) Энсаб (Ensab) ||  || 23 июля 1993 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (9071) Coudenberghe ||  || 19 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 12 сентября 1993 || Паломар || PCAS
|-
| (9073) Ёсинори (Yoshinori) || 1994 ER || 4 марта 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9074) Йосукэёсида (Yosukeyoshida) || 1994 FZ || 31 марта 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 14 апреля 1994 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9076) Синсаку (Shinsaku) || 1994 JT || 8 мая 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (9077) Ильдо (Ildo) || 1994 NC || 3 июля 1994 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
|  ||  || 9 августа 1994 || Паломар || PCAS
|-
| (9079) Геснер (Gesner) ||  || 10 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9080) Такаянаги (Takayanagi) || 1994 TP || 2 октября 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9081) Хидэакианно (Hideakianno) || 1994 VY || 3 ноября 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|-
| (9082) Леонардмартин (Leonardmartin) ||  || 4 ноября 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9083) Рэмбэм (Ramboehm) ||  || 28 ноября 1994 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (9084) Achristou ||  || 3 февраля 1995 || Сайдинг-Спринг || D. J. Asher
|-
|  ||  || 24 августа 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
|  ||  || 20 сентября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9087) Нефф (Neff) ||  || 29 сентября 1995 || Клеть || Клеть
|-
| (9088) Маки (Maki) ||  || 20 сентября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 16 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9090) Тиротэнмондай (Chirotenmondai) ||  || 28 октября 1995 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9091) Исидатакаки (Ishidatakaki) || 1995 VK || 2 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9092) Наньян (Nanyang) ||  || 4 ноября 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (9093) Сорада (Sorada) || 1995 WA || 16 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9094) Буцуэн (Butsuen) || 1995 WH || 16 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 16 ноября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9096) Тамоцу (Tamotsu) ||  || 15 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9097) Davidschlag ||  || 14 января 1996 || Linz || Linz
|-
| (9098) Тосихико (Toshihiko) ||  || 27 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9099) Кэндзитанабэ (Kenjitanabe) ||  || 6 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9100) Томохиса (Tomohisa) ||  || 2 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|}